Adonis Kyrou est le nom de trois personnalités, membres de la même famille :

 Adonis Kyrou, journaliste grec, propriétaire du quotidien Estía de 1898 à 1918 ;
 Adonis A. Kyrou, nom d'artiste Ado Kyrou, petit-fils du précédent, écrivain de cinéma et réalisateur français ;
 Adonis K. Kyrou, petit-fils du premier nommé et cousin du réalisateur, journaliste grec, directeur et copropriétaire du quotidien Estía de 1974 à 1997.